Sarana peut désigner :

Patronyme 
 Alekseï Sarana, né en 2000, joueur d'échecs russe ;

Toponymes 

 Sarana,  une commune du département de Pella dans la province du Boulkiemdé et la région du Centre-Ouest au Burkina Faso.
 Sarana,  une commune du département de Sabou dans la province du Boulkiemdé et la région du Centre-Ouest au Burkina Faso.
 Sarana,  une commune du département de Doulougou dans la province du Bazèga et la région du Centre-Sud au Burkina Faso.